Miejscowości w USA:
 Ridgeville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Ridgeville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Ridgeville – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Dorchester
 Ridgeville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Ridgeville (ang. Ridgeville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Ridgeville (ang. Ridgeville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe